Матешко Анастасія Анатоліївна (уроджена Походенко) — українська акторка, режисер, поет.
 Походенко Віталій Дмитрович — український хімік, академік та віце-президент НАН України, іноземний член Російської академії наук, професор, доктор хімічних наук, почесний директор та головний науковий співробітник Інституту фізичної хімії імені Л. В. Писаржевського НАН України.